Die Serie A 1966/67 war die 35. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 18. September 1966 und endete am 28. Mai 1967. Als Aufsteiger kamen der AC Venedig, der AC Lecco und Ozo Mantova aus der Serie B dazu.

Juventus Turin beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von Inter Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Juventus. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der FC Bologna, der SSC Neapel, und ACF Fiorentina. Über die Coppa Italia sicherte sich der AC Mailand die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B mussten Lazio Rom, Foggia Incedit, Venedig und Lecco absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1966/67
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1966
Fußballsaison 1966/67